Игорь Борисович Ефимов (род. 16 сентября 1960, Тбилиси) — монакский шахматист, гроссмейстер (1992).

В составах сборных Италии и Монако участник 4-х Олимпиад (1998—2000 — за Италию; 2008—2010 — за Монако).

Чемпион Италии в 1997 и 1998 годах.

Изменения рейтинга

Литература

Примечания

Ссылки 

Шахматисты СССР
Шахматисты Грузии
Шахматисты Италии
Шахматисты Монако